Tetranacriella är ett släkte av svampar. Tetranacriella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tetranacriella